2 miejscowości w Polsce:

 Turowiec– wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Turowiec – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy